Skup – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie ełckim, w gminie Ełk
 Skup – osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Gołdap
 Zobacz też
 ŚKUP – Śląska Karta Usług Publicznych